

Chassé 

 Chassé : commune française
 Chassé : pas de danse classique

Patronyme 

 Charles Chassé : écrivain et biographe français (1883-1965)
 David Chassé : militaire néerlandais
 Edmond Chassé : journaliste québécois né en 1887
 Henri Chassé : acteur québécois né en 1959
 Mme Honoré Chassé (Émilienne Larocque) : Patronne de presse québécoise née en 1865
 Patrick Chassé : journaliste sportif spécialisé dans le cyclisme
 Pierre Chassé : militaire et résistant français ayant fait partie des Maquis de l'Ain et du Haut-Jura (1922-1997)

Toponymes 

 Rivière Chassé, un affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Sainte-Marguerite et de Sainte-Marie-de-Beauce, dans MRC La Nouvelle-Beauce, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Voir aussi